Doo-Bop é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1992
Estilo tripjazzhop música para o ano 3.000 precussor do hip Hop,batida com Groove e linha melódica modal deixando o solista livre para criar sem ter que se prender em harmonias .
Veja também Rubber Band 2019 Miles Davis remixado .